|-
| 161001 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161002 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161003 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161004 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161005 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161006 - ||  || 10 martie 2002 ||  || , 
|-
| 161007 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161008 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161009 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161010 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161011 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161012 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161013 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161014 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161015 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161016 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161017 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161018 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161019 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161020 - ||  || 5 martie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 161021 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 161022 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161023 - ||  || 19 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 161024 - ||  || 23 martie 2002 ||  || 
|-
| 161025 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161026 - ||  || 21 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161027 - ||  || 30 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161028 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 161029 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161030 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161031 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161032 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161033 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161034 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161035 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161036 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161037 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161038 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161039 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161040 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161041 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161042 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161043 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161044 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161045 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161046 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161047 - ||  || 3 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161048 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161049 - ||  || 8 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 161050 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161051 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161052 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161053 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161054 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161055 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161056 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161057 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161058 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161059 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161060 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161061 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161062 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161063 - ||  || 15 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161064 - ||  || 11 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161065 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161066 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161067 - ||  || 29 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161068 - ||  || 17 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161069 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161070 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161071 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161072 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161073 - ||  || 12 iunie 2002 ||  || , 
|-
| 161074 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161075 - ||  || 6 iunie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161076 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161077 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161078 - ||  || 10 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161079 - ||  || 14 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161080 - ||  || 19 iunie 2002 ||  || 
|-
| 161081 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161082 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161083 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161084 - ||  || 2 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161085 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161086 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161087 - ||  || 19 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161088 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161089 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161090 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161091 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161092 Zsigmond ||  || 29 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161093 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161094 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161095 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161096 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161097 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161098 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161099 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161100 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-